Thien Hau Temple (Los Angeles), tempel in Los Angeles
Chùa Bà Thiên Hậu, tempel in Vietnam